Мурави́цкий (, ) — белорусская и украинская фамилия. Известные носители:

 Муравицкий, Василий Александрович (род. 1984) — украинский журналист, блогер, политзаключённый.
 Муравицкий, Дмитрий — участник группы Green Grey (Мурик).
 Муравицкий, Лука Захарович (1916—1941) — Герой Советского Союза.